Пол Паркер ():
 Паркер, Пол (род. 1964) — английский футболист, защитник.
 Паркер, Пол — американский поп-певец из Сан-Франциско, имевший кратковременную известность в 1980-х годах.
 Паркер, Пол Барбур (1898—?) — футбольный и баскетбольный тренер.